Com Magas si può intendere:

Geografia
Magas, città della Russia meridionale

Persone
Magas di Macedonia, nonno di Magas re di Cirene
Magas, re di Cirene
Magas d'Egitto, nipote di Magas re di Cirene